Le Manitoba est une province des Prairies canadiennes.
 Le lac Manitoba est un vaste lac situé dans la province canadienne du Manitoba.
 Manitoba Telecom Services est un fournisseurs de services de télécommunications au Canada.
 Le Manitoba ne répond plus, le troisième album de la série de bande dessinée Jo, Zette et Jocko par Hergé.